Сажин Віктор Сергійович (1917 — 1985) — радянський хімік-технолог, член-кореспондент АН УРСР
 Сажин Микола Костянтинович — підполковник Армії УНР
 Сажин Михайло Макарович (1818 — 1887) — російський маляр і графік

Сажин — село в гміні Старожреби Плоцького повіту Мазовецького воєводства